Натуральне число 1392
 1392 рік до нашої ери
 1392 рік нашої ери